«ПМЗ» — аббревиатура, которая может означать:

 ОАО Пермский моторный завод
 Подольский механический завод
 Мотоцикл ПМЗ-А-750
 Противотанковая мина ПМЗ-40